

Architettura 
 Mercato coperto Bessarabia – mercato coperto di Kiev
 Piazza Bessarabia – piazza di Kiev

Geografia 
 Bessarabia – regione dell'Europa Orientale
 Bessarabia Storica – regione storica dell'Europa Orientale
 Governatorato della Bessarabia – governatorato dell'Impero russo